Урусов — русская фамилия тюркского происхождения. От тюркского слова урус (русский). Женская форма — .

 Урусовы — княжеский род.

Известные носители

А 
 
 Урусов, Андрей Сатыевич (Касим-мурза) (1590—1647) — военачальник XVII века, воевода нижегородский.

В 
 Урусов, Валентин Яковлевич (род. 1974) — активист независимого профсоюзного движения.
 Урусов, Вадим Сергеевич (1936—2015) — советский и российский геохимик, академик РАН.
 Урусов, Василий Алексеевич (ум. 1741) — русский генерал-поручик, контр-адмирал, участник создания Каспийской военной флотилии.
 
 Урусов, Владислав Григорьевич (1927—2001) — машинист комбайна шахты «Шолоховская-Восточная» комбината «Ростовуголь», Герой Социалистического Труда.
 Урусов, Виталий Васильевич — советский химик, лауреат Сталинской премии.

Г 
 Урусов, Григорий Алексеевич (1680—1743) — генерал-лейтенант, сенатор.
 Урусов, Григорий Алексеевич (1931—2012) — советский и украинский архитектор.

Д

И 
 Урусов, Иван Алексеевич (1692—после 1737) — поручик, флота капитан 3-го ранга.

Л 
 
 Урусов, Леонид Дмитриевич (1837—1885) — князь, тульский вице-губернатор.

М 
 Урусов, Михаил Александрович (1802—1883) — Витебский, Могилевский и Смоленский генерал-губернатор.

Н 
 Урусов, Никита Сергеевич (1760—1806) — наместник Ярославского наместничества.

П 
 Урусов, Павел Александрович (1807—1886) — генерал от инфантерии, участник Крымской войны.

С

Т 
 Урусов, Таймураз Георгиевич (1973—1999) — российский борец вольного стиля.

Ф 
 Урусов, Фёдор Семёнович (ум. 1694) — боярин с 1680 года, воевода в Великом Новгороде (1683-84).

Ю 
 Урусов, Юлий Дмитриевич — князь, обер-шенк Императорского двора
 Урусов, Юрий Семёнович (ум. ок. 1719) — боярин, воевода в Мензелинске (с 1683 года).



Топоним 
 Урусов — хутор, Александрово-Гайский район, Саратовская область, Россия

Примечания